Un long dimanche de fiançailles, roman de Sébastien Japrisot ;
Un long dimanche de fiançailles, film de Jean-Pierre Jeunet adapté du roman.